Adlmaier ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Georg Adlmaier-Herbst (* 1960), deutscher Marken- und Kommunikationsexperte sowie Hochschullehrer
 Ernst Adlmaier (* 1954), deutscher Eishockeyspieler
 Josef Adlmaier, deutscher Eishockeyspieler